Timmy steht für:

 eine Koseform des Vornamens Tim
 Timmy, Interpet des Liedes Der Hamster (1978)